Tauros heißt altgriechisch „Stier“ und hat folgende Bedeutungen:

 der griechische Name des Taurusgebirges
 In der Antike hieß so auch ein Teil des Gebirgssystems Amanos (heute Nurgebirge)
 Tauros ist der Name des Philosophen Lukios Kalbenos Tauros (2. Jahrhundert)
 Tauros ist der Arbeitsname für den Auerochsen-Abbildzüchtungsversuch des Tauros Programme (früher ‚TaurOs Project‘)
 Der Name Tauros wird auch in Pokémonspielen verwendet, siehe Liste der Pokémon

Siehe auch:
 Taurus